Dicnemon är ett släkte av bladmossor. Dicnemon ingår i familjen Dicnemonaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Dicnemon